Каммарано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каммарано, Джузеппе (1766—1850) — итальянский художник.
 Каммарано, Сальваторе (1801—1852) — итальянский поэт, драматург и либреттист.